Gavi puede referirse a:

 Gavi, municipio de Italia;
 Gavi, isla deshabitada de Italia;
 Gavi (Pablo Martín Páez Gavira) (2004-), futbolista español;
 GAVI, asociación internacional que promueve la vacunación.